Locré peut faire référence à :
 La Maison Locré, Maison d'artisanat d'excellence fondée par Jean-Baptiste Locré en 1771 à Paris.
 Jean-Baptiste Locré (1726-1810), fondateur de la Maison Locré.
 Jean-Guillaume Locré (1758-1840), fils du précédent, secrétaire général du Conseil d'État sous le Consulat, l'Empire et les Cent-Jours, baron de l'Empire.
 Auguste Préaux Locré (1783-1853), gendre du précédent, officier de la Garde impériale sous l'Empire et écrivain.